Liaodong peut faire référence à deux entités géographique du Nord-Est de la Chine :

 Le comté du Liadong (), depuis au moins la dynastie des Han occidentaux. Il est devenu la province du Liaodong () à l'Est de celle de Liaoxi, entre 1949 et 1954. Avant 1945 et après 1954, ces deux provinces faisaient partie de la province de Liaoning. Entre 1945 et 1949, elle était en partie dans la Province de l'Andong ().
 La Péninsule du Liaodong (), située dans l'actuelle province du Liaoning.